Пе́рсонс () — английская фамилия.

Фамилия 
  (1902—1965) — американский политик: губернатор Алабамы (1951—1955).
 Персонс, Роберт (также известен как Роберт Парсонс; 1546—1610) — английский католический священник, иезуит, писатель и публицист.
 Персонс, Трумен Стрекфус (более известен как Тру́мен Гарси́я Капо́те; 1924—1984) — американский писатель-прозаик.
 Персонс, Уилтон (1896—1977) — американский военачальник и государственный деятель, глава администрации президента США.
 Персонс, Ферн (1910—2012) — американская актриса кино и телевидения, долгожительница.
  (ок. 1867 — 1917) — афроамериканец, жертва суда Линча.

См. также 
 Парсонс
 Персон